DHP est un sigle pouvant signifier :
 diamètre à hauteur de poitrine, une notion utilisée en sylviculture 
 Disney Hachette Presse, une jointure des groupes Lagardère Active et The Walt Disney Company France
Dihydropyrane, groupement protecteur des alcools en chimie organique
 Deutsch-Hannoversche Partei, parti politique conservateur et fédéraliste de royaume de Prusse et de l'Empire allemand.